Джеймс Францискус (; 31 января 1934, Клейтон, США — 8 июля 1991, Северный Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский киноактёр.

Ранние годы 
Джеймс Гровер Францискус родился в , Миссури. Его отец, Джон Аллен Францискус, был лётчиком, погибшим во время Второй мировой войны. У матери Лоран осталось двое сыновей: Джеймс и его брат Джон. В 1957 году Джеймс с отличием окончил Йельский университет.

Карьера 
Актёрская карьера Джеймса Францискуса на первом этапе состояла, в основном, со съёмок в телесериалах, таких как «Обнажённый город» (1958), «Следователи» (1961), «Мистер Новак» (1963; номинировался на «Золотой глобус») и «Длинная улица» (1971). Он также был постоянным ведущим в своих популярных телепередачах с участием голливудских кинозвёзд.

В середине 1980-х годов у него наступил творческий кризис: его не удовлетворяли предлагаемые ему роли. Тогда Джеймс Францискус начал писать собственные сценарии. Как сооснователь «Омнибус продакшн» он принимал участие в создании фильмов «Хейди» (1968; номинировался на «Эмми»), «Джейн Эйр», «Красный пони» (1973), «Дэвид Копперфилд» (1986) и «Похищенный» (1986).

Будучи страстным теннисистом, он основал в середине 1970-х годов ежегодный благотворительный турнир знаменитостей, весь сбор средств от которого шёл на научные исследования в области лечения рассеянного склероза (его мать страдала этим заболеванием). Францискус также был большим любителем прыжков в воду и подводного плавания с аквалангом.

Личная жизнь 
28 марта 1960 года Францискус женился Кэтлин «Китти» Уэллман, дочери кинорежиссёра Уильяма Уэллмана, от брака с которой родилось четыре дочери — Джемми, Келли, Кори и Джоли.

После его развода с Китти в 1980 году он вступил во второй брак. С новой супругой он прожил в собственном поместье площадью два акра в Северном Голливуде вплоть до самой смерти.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Фессенденской школы
Выпускники Школы Тафта
Выпускники Йельского университета
Умершие от эмфиземы